Black Mirror (englisch „schwarzer Spiegel“) steht für:
 Black Mirror (Fernsehserie), britische SF-Serie (ab 2011)
 Black Mirror: Bandersnatch, ein interaktiver Film der Fernsehserie Black Mirror

Computerspiele:
 Black Mirror (Computerspiel) (2004)
 Black Mirror 2 (2009)
 Black Mirror 3 (2011)

Siehe auch:
 Der schwarze Spiegel